

Примітки 

Золотоніський район
Золотоніський район